Вејнсборо има више значења:
 Вејнсборо (Џорџија)
 Вејнсборо (Вирџинија)
 Вејнсборо (Мисисипи)
 Вејнсборо (Пенсилванија)
 Вејнсборо (Тенеси)